Le Regard, un tableau d'Odilon Redon (1910) ;
 Le Regard, film de Marcel Hanoun (1977) ;
 Le Regard, pièce de théâtre de Murray Schisgal (2002) ;
 Le Regard, film de Nour-Eddine Lakhmari (2005) ;
 Le Regard, roman américain de science-fiction de Ken Liu (2014).

Voir aussi